

Cinéma

Série de films Scream 

 Scream, un film d'horreur réalisé par Wes Craven en 1996 ;
 Scream 2, un film d'horreur réalisé par Wes Craven en 1997 ;
 Scream 3, un film d'horreur réalisé par Wes Craven en 2000 ;
 Scream 4, un film d'horreur réalisé par Wes Craven en 2011 ;
 Scream, un film d'horreur réalisé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett en 2022.
 Scream VI, un film d'horreur réalisé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett en 2023.

Autres 

 Scream, un film d'horreur réalisé par Byron Quisenberry sorti en 1981.
 Scary Scream Movie, film réalisé par John Blanchard et qui parodie Scream, sorti en 2000 directement en vidéo.
Scream Girl, film réalisé par Todd Strauss-Schulson en 2015.
 Une Scream Queen désigne une actrice incarnant le stéréotype de la jeune fille victime de l'antagoniste dans un film d'horreur, principalement dans les slasher.

Télévision 
 Scream Queens, titre original de l'émission de télé-réalité Le Casting de l'Horreur, créée par Jim Ackerman et diffusée entre 2008 et 2010 sur VH1 ;
 Scream, est une série télévisée développée par Jill Blotevogel, Dan Dworkin et Jay Beattie d’après la série de films de Wes Craven, diffusée depuis le  sur MTV puis sur VH1 ;
Scream: Resurrection est le titre de la troisième saison de la série télévisée, diffusée en 2019.
 Scream Queens est une série télévisée d'anthologie créée par Ryan Murphy, Brad Falchuk et Ian Brennan, diffusée entre le  et le  sur le réseau FOX.

Musique

Interprètes 

 Scream est un groupe américain de punk hardcore formé en 1981.

Albums 
 The Scream est un album du groupe Siouxsie and the Banshees sorti en 1978.
 Scream est un album du groupe Pretty Maids sorti en 1994.
 Scream est un album du groupe Lareine sorti en 2000.
 Scream est un album du groupe Tokio Hotel sorti en 2007.
 Scream est un album de Chris Cornell sorti en 2009.
 Scream est un album d'Ozzy Osbourne sorti en 2010.
 Scream est une compilation de Michael Jackson sortie en 2017.

Chansons 

 Scream est une chanson de Michael Jackson, en duo avec Janet Jackson, sortie en 1995.
 Scream! est une chanson du groupe Misfits sortie en 1999.
 Scream est une chanson de Timbaland sortie en 2007.
 Scream est une chanson d'Avenged Sevenfold sortie en 2007.
 Scream est une chanson de l'album Scream du groupe Tokio Hotel, sortie en 2007.
 Scream est une chanson de Chris Cornell sortie en 2008.
 Scream est une chanson de la chanteuse américaine Kelis, sortie en 2010.
 Scream est une chanson de l'album Looking 4 Myself du chanteur Usher, sortie en 2012.
 Scream est une chanson du film High School Musical 3, chantée par Troy Bolton.
 Scream est une chanson du chanteur russe Sergueï Lazarev représentant la Russie au Concours Eurovision de la chanson 2019.

Comics 
  Scream est un personnage de comics appartenant à Marvel.

Attraction 
 Scream! désigne des montagnes russes du parc Six Flags Magic Mountain.